Jacek Wasilewski (medioznawca)
 Jacek Wasilewski (socjolog)
 Jacek Wasilewski (1929–2006)